Monte Davidoff – informatico statunitense
 Zino Davidoff – imprenditore svizzero di origine russo-ucraina
 Davidoff – azienda svizzera fondata da Zino Davidoff
 Davidof – isola delle Rat, Aleutine, Alaska

Pagine correlate 
Davidov
Davydov